Дзержи́нский тролле́йбус:
 Дзержинский троллейбус — троллейбусная система в России.
 Дзержинский троллейбус — ликвидированная в 2007 году троллейбусная система на Украине.